Andrzej Żbikowski (ur. 1953) – polski historyk
 Władysław Żbikowski (ur. 1955) – polski polityk